Denoth ist der Familienname von:

 Aloys Denoth (1851–1893), österreichischer Bildhauer
 Mario Denoth (* 1980), Schweizer Skilangläufer und Biathlet